Дені Алар — австрійський футболіст
 Жулі Алар — французька тенісистка